Перияальвар — тамильский вайшнавский святой, принадлежавший к группе 12 поэтов-подвижников альваров. Предположительно, Перияльвар жил в VI—IX веках. Он родился в брахманской семье в городе Сривиллипуттур, что в современном округе Мадурай. При рождении родители дали ему имя Вишнучиттар, которое в переводе означает «тот, кто постоянно думает о Вишну». Согласно легенде, он отказался от ведийских философских дебатов и начал следовать пути бхакти, выполняя простое служение для Вишну. Например, он делал гирлянды для украшения храмовых божеств. Однажды царь династии Паллава устроил при дворе философские дебаты между учёными брахманами. Победу в дебатах одержал Вишнучиттар. Он сумел доказать, что путь к мокше лежит через преданное служение Богу.

Перияальвар сочинил молитву Вишну под названием «Палланду» (), которая играет важную роль в богослужениях традиции шри-вайшнавизма. Перияльвар также был автором 400 гимнов, объединённых в прабандху «Перия-тируможи», вошедшую в сборник «Дивья-прабандха». Перияльвар был горячим приверженцем Кришны, детству и юности которого он посвятил более половины гимнов в «Тируможи». В своей поэзии Перияльвар описывает любовь к Богу через метафору материнской любви Яшоды к маленькому Кришне. Считается, что Перияльвар был первым индийским поэтом, создавшим цикл лирических гимнов, основанных на сказаниях о Кришне.

Приёмной дочерью Перияльвара была единственная женщина-альвар Андаль.

Литература

Ссылки 
 Periyalwar Alvar

Альвары